

Miejscowości 

 Kraków albo Stołeczne Królewskie Miasto Kraków – miasto w Polsce, stolica województwa małopolskiego, dawna stolica Polski
 Kraków (niem. Krakow am See) – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock
 Kraków (niem. Krackow) – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Gazety 
 Kraków – magazyn kulturalny wydawany w latach 1984–1991
 Kraków – miesięcznik społeczno-kulturalny wydawany od 2004 roku

Inne 
 Kraków – singel zespołu Myslovitz
 Armia „Kraków” – związek operacyjny Wojska Polskiego
 TVP3 Kraków – telewizja lokalna
 ORP „Kraków” – nazwa dwóch polskich okrętów
 Kraków – statek wiślany wprowadzony do służby w 1850 roku
 Wąwóz Kraków – jar w Tatrach Zachodnich
 (46977) Kraków – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Kopuła Krakowa (Kraków Icefield; Kraków Dome) – lodowiec na Wyspie Króla Jerzego
 Kraków Peninsula - półwysep na Wyspie Króla Jerzego
 Wolne Miasto Kraków – Rzeczpospolita Krakowska, państwo istniejące w latach 1815-1846
 Twierdza Kraków
 Kraków dla Mieszkańców
 Przyjazny Kraków

Zobacz też 
 Krakow
 Krąków
 Krakov
 Krakovec
 Krakowiec
 Krakówek